M400 peut faire référence à :

Musique 
 Mellotron M400, un instrument de musique polyphonique à clavier.

Transports 
Aéronautique 
 M400 Skycar, un projet d'aéronef de grande diffusion à décollage vertical.

Automobiles
 Chevrolet Spark (M400), quatrième génération de la Chevrolet Spark ;
 Noble M400, une voiture de sport du constructeur britannique Noble Automotive ;